Лидское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Бокситогорского района Ленинградской области.

Административный центр — посёлок Заборье.

Географические данные 
Площадь поселения составляет 150 145 га. 

Располагается в юго-восточной части района, граничит с Бабаевским и Чагодощенским районами Вологодской области.

По территории поселения проходят автодороги:
  (Сомино — Ольеши)
  (Ольеши — Нечаевская)
  (подъезд к дер. Подборовье)
 19-205ОПМЗ19Н-033 (Смородинка — Верхневольск)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 118 км.

По территории поселения проходит железная дорога Волховстрой I — Вологда (ж/д станции Заборье, Верхневольский).

История 
Законом Ленинградской области от 2 июня 2014 года № 27-оз Подборовское и Заборьевское сельские поселения были объединены и вошли в состав вновь созданного Лидского сельского поселения Бокситогорского района.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 37 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт МО «Лидское сельское поселение»

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Бокситогорского района